

Ромон (Вогези) — муніципалітет у департаменті Вогези

Ромон — громада в кантоні Берн
 Ромон — місто в кантоні Фрібур